Penn Zero – bohater na pół etatu (ang. Penn Zero: Part-Time Hero, od 2014) – amerykański serial animowany stworzony przez Jareda Busha i Sam Levine oraz wyprodukowany przez Disney Television Animation dla kanału Disney XD.

Premiera serialu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 5 grudnia 2014 na amerykańskim Disney XD jako specjalna zapowiedź, natomiast regularna emisja rozpoczęła się 13 lutego 2015. W Polsce serial zadebiutował 7 września 2015 na antenie Disney XD.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie chłopca mieszkającego na przedmieściach – Penn Zero, który jest superbohaterem, a także przywódcą grupy. Penn oraz jego przyjaciele – Sashi Kobayashi i Boone, wyruszają do innych światów, aby walczyć ze złoczyńcami. Jednak dużym wyzwaniem dla nich jest zwykła zwyczajna codzienność.

Dubbing 
 Thomas Middleditch – Penn Zero
 Tania Gunadi – Sashi Kobayashi
 Adam DeVine – Boone
 Alfred Molina – Rippen
 Larry Wilmore – dyrektor Larry
 Sam Levine – Phyllis
 Lea Thompson – Vonnie Zero
 Gary Cole – Brock Zero
 Rosie Perez – ciocia Rose
 Lenny Venito – wujek Chuck

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Programy Disney XD